K225, K-225 ou K.225 peut faire référence à plusieurs œuvres :
 Corvette K-225, un film américain de  Richard Rosson sorti en 1943 ;
 Sonate d'église  de Mozart (K.225), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 225, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.